«Ха.Мы» — российский музыкально-театрализованный проект, арт-панк группа из Оренбурга, лидером которой является Константин Карпеев.

Название группы 
Название коллективу дал его основатель Константин Карпеев:
«Группе я дал название «Ха.Мы», потому что было хамское отношение к музыке. Два-три слова в микрофон, бешеный ревер, — и ещё на барабанах играют».

Биография группы 
История группы берёт начало в 1993 году, когда Константин Карпеев начинает исполнять песни собственного сочинения.
«Ха.Мы» изначально не имели постоянного состава, к группе присоединялись и уходили разные участники. 
Первые концертные выступления коллектива проходили в клубах Оренбурга.
С 1997 группа активно гастролирует, участвует в различных российских рок-фестивалях.
Дебютный альбом, записанный в 2000-м году, получил название «Партизаны без крыши».
С 2002 по 2003 выходит двойной альбом «И.Р.А.», в который вошел материал, накопившийся за время концертных выступлений.
Альбом «По следам народов СССР», выпушенный в 2004 году, Константин Карпеев и Александр Шикарев записывают вдвоем. Все тексты альбома — стихи из одноименного сборника произведений авторов советских республик. Запись альбома производилась в домашних условиях.
Альбом «Не слышу» записывался и сводился в Оренбурге с ноября 2005 по июнь 2006 года. В его состав бонусными треками вошли песни на стихи Агнии Барто и Игоря Шаферана.
Группа «Ха.Мы» является одним из постоянных участников ежегодного фестиваля независимой музыки «Суховей»  в городе Актобе, организуемого известным актюбинским музыкантом Ерменом Ержановым из группы «Адаптация».

В 2009 году группы выпускает альбом «НеЕвропа». Альбом записывался в Уфе на студии «Аввалон». В состав кроме прочих вошли песни на тексты Владимира Тихомирова, лидера оренбургской группы «Лысые игрушки», в которой Константин Карпеев начинал свою музыкальную карьеру в качестве бас-гитариста. Кроме того, в альбом включен трек-кавер на песню Майка Науменко «Буги-вуги».

Альбом «Лихорадка» был записан в 2013 году в Киеве на известной киностудии им. Александра Довженко. Данный альбом признается участниками как наиболее успешный. В его состав вошли как старые песни, так и новые композиции.

В 2014 году группа «Ха.Мы» выступила в Санкт-Петербурге на рок-фестивале «Окна открой − 2014», где стала лауреатом.
В том же году Константин Карпеев знакомится с Олегом Гаркушей. Впоследствии группа «Ха.Мы» неоднократно выступала на фестивалях «Гаркундель-Фест» и в клубе «Гаркундель».

Состав 
В разные годы в концертах и записях группы «Ха.Мы» принимали участие:
Константин Карпеев — вокал, перформанс, гитара
Александр Шикарев — гитара
Ибрагим Джанибеков — барабаны
Владимир Филонов — бас-гитара
Олег Трубин — бас-гитара
Андрей Ненашев — бас-гитара
Алексей Бондаренко — барабаны
Алексей Смирнов — бас-гитара
Владимир Ващенко — бас-гитара
Сергей Печуев — барабаны
Олег Логинов — подпевки
Александр Абрамов — подпевки
Андрей «Худой» Васильев — танцы
Сергей Сергеев — барабаны
Антон Воронков — каоссилятор
Станислав Ткачев — гитара
Дмитрий Крюков — баян, перкуссия
Ритм-машина Boss — ритм-секция

Стиль 
Свой стиль участники группы «Ха.Мы» определяют как арт-панк. Без приставки «арт» слово «панк» употреблять не стоит, поскольку песни группы — «...не какие-то манифесты, не грязные гитары, все они – театр одного актёра, Константина Карпеева, человека с сумасшедшей харизмой».

Дискография 
 2000 — Партизаны без крыши
 2002 — И.Р.А.
 2003 — И.Р.А. (vol. 2) (сборник)
 2004 — По следам народов СССР
 2006 — Не слышу
 2009 — НеЕвропа
 2013 — Лихорадка

Примечания

Ссылки 
 Официальный аккаунт группы «Ха.Мы» в YouTube.
 Официальная страница группы «Ха.Мы» на сайте Facebook.
 Официальная страница группы «Ха.Мы» на сайте «ВКонтакте».

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году